Jet kan syfta på:

 Relativistisk jetstråle – en extremt kraftfull jetstråle av plasma som alstras av antagna massiva objekt i centrum av vissa aktiva galaxer
 Polär jetstråle – ett astrofysikaliskt fenomen
 Jetmotor – en motor som accelererar en gas- eller vätskeström
 Jetflygplan – ett flygplan som drivs med en eller flera jetmotorer
 Jet Magazine – en amerikansk veckotidning som grundades år 1951
 Jet (musikgrupp) – ett före detta rockband från Melbourne, Australien
 Joint European Torus (JET) – en sameuropeisk fusionsforskningsanläggning i Culham i Storbritannien
 Jet (varumärke) – ett varumärke för petroleum, som grundades år 1953
 Jet (sång) – en sång av Paul McCartney, inspelad med gruppen Wings
 Jet – en sekund eller snabbare fontän i fyrverkeri, se fontän (fyrverkeri)
 Jet, Oklahoma – en ort i Alfalfa County i Oklahoma
 Jet Li (1963–), en kinesisk kung fu-utövare, skådespelare och wushumästare